

Леніна — хутір, Аксайський район, Ростовська область
 Леніна — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Леніна — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Леніна — колишня назва смт Марія (Луганська область, Лутугинський район)
 Леніна — колишня назва села Садове (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Леніна — колишня назва села Козаче (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Леніна — колишня назва села Дачне (Дніпропетровська область, Софіївський район)
 Леніна — колишня назва села Мирне (Донецька область, Добропільський район)
 Леніна — колишня назва села Гаївка (Кіровоградська область, Маловисківський район)
 Леніна — колишня назва села Букачі (Одеська область, Іванівський район)

Див. також 
 Леніне
 Леніно